Краснокутська селищна рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Краснокутська селищна рада — Харківська область, Краснокутський район